Онгуда́йское благочи́ние — благочиние Горноалтайской епархии Русской православной церкви. Образовано в мае 2011 года.

Центр — село Онгудай, Онгудайского района Республики Алтай, где ещё с 1856—1857 годов действовал стан-поселение Алтайской духовной миссии, возглавляемый будущим Митрополитом Макарием (Невским).

До 2011 года входил в состав благочиннического округа Республика Алтай, который был разделён на два благочиния: Горно-Алтайское и Онгудайское.
Благочинным назначен иерей Сергий Коробейников, настоятель Свято-Троицкой церкви. В состав Онгудайского округа вошло пять районов республики (Онгудайский, Усть-Канский, Усть-Коксинский, Улаганский, Кош-Агачский).

Церкви 
 Свято-Троицкая церковь — село Онгудай
 Никольская церковь — село Усть-Кан
 Покровская церковь — село Усть-Кокса
 Казанская церковь — село Улаган
 Петропавловская церковь — село Кош-Агач
Действуют приходы также в сёлах Балыктуюль, Коо и Балыкча Улаганского района.

Примечания

Литература

Ссылки 
 
 Барнаульская епархия (официальный сайт) 

Горноалтайская епархия
Списки храмов России
Благочиния Русской православной церкви